Дании́л Ива́нович Туро́вский (род. 27 марта 1990, Москва) — российский журналист.

Биография 

Даниил Туровский родился 27 марта 1990 года в Москве.

В 2007 году поступил в Институт журналистики и литературного творчества, который окончил в 2012 году.

С июля 2008 по апрель 2011 года был внештатным корреспондентом газеты «Коммерсантъ», с 2010 по 2012 — издания Openspace.

В 2011—2013 годах — редактор журнала «Афиша».

В 2013—2014 годах — специальный корреспондент интернет-издания Lenta.ru, откуда ушёл вместе с редакцией после увольнения Галины Тимченко.

В сентябре 2014 года стал специальным корреспондентом интернет-издания Meduza. Покинул его в 2019 году.

В 2015 году писал статьи об Исламском государстве в русскоязычных СМИ, его репортажи переводила британская газета The Guardian. За серию материалов об ИГ получил премию журнала GQ в номинации «Журналист года».

В 2019 году выпустил книгу «Вторжение. Краткая история русских хакеров».

В сентябре 2019 года стал одним из редакторов интернет-шоу «вДудь» (с шестого сезона).

Награды 
В 2017 году получил премию «Профессия — журналист» фонда «Открытая Россия» в номинации «Репортаж» за статью «Вторая Катынь. Как советские власти расстреляли мирную демонстрацию в Новочеркасске — и кто сохранил память об этих событиях».

Пятикратный лауреат ежемесячной премии «Редколлегия»:
 в сентябре 2016 года за статью «Конец частной жизни»,
 в октябре 2017 года (совместно с Александром Борзенко, Александром Горбачёвым и Иваном Голуновым) за статью «„Христианского государства“ не существует. Но за ним, возможно, стоит ФСБ»,
 в ноябре 2017	года за статью «Вторая Катынь. Как советские власти расстреляли мирную демонстрацию в Новочеркасске — и кто сохранил память об этих событиях»,
 в ноябре 2018 года за статью «Московская клиника предлагала делать „женское обрезание“ девочкам до 12 лет по религиозным мотивам. Эта процедура калечит»,
 в декабре 2021 года (совместно с Юрием Дудем) за фильм «Почему в России пытают?».

Примечания

Ссылки 
 Статьи Даниила Туровского в «Афише»
 Журналист года 2015: Даниил Туровский, GQ (8 сентября 2015)

Журналисты газеты «Коммерсантъ»
Журналисты Meduza
Лауреаты премии «Редколлегия»
Лауреаты премии «Профессия — журналист»